Phước Thắng (Bình Định), een xã in district Tuy Phước, provincie Bình Định
 Phước Thắng (Ninh Thuận), een xã in district Bác Ái, provincie Ninh Thuận